In 1945/46 werd het eerste kampioenschap gespeeld van de Oberliga Südwest, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal, al begonnen sommige Oberliga's pas in 1947. De competitie startte eigenlijk pas in januari 1946.

1. FC Saarbrücken werd kampioen, maar er was nog geen verdere eindronde om de landstitel voorzien.

Eindstand

Groep Saar-Pfaz-Hessen

Groep Zuid

West

 Play-off

Fortuna Freiburg degradeerde ook.

Oost

Finale

Finale 
 Heen

 Terug

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1945/46
Oberliga Südwest